Fusion může znamenat:

 AMD Fusion – procesor s integrovanou grafickou kartou od společnosti AMD
 Ford Fusion – automobil značky Ford
 Fusion (hudba) – hudební styl
 Jazz fusion – hudební styl, který spojuje prvky jazzu s ostatními styly
 AC Fusion – napájecí zdroj od poslečnosti Artic Cooling
Fusion (kryptoměna)

Související články 
 Fúze – více významů

Externí odkazy